

Toponyme 

 Dunkerton (Angleterre), Somerset
 Dunkerton (Iowa), ville du comté de Black Hawk, dans l’État de l’Iowa, aux États-Unis.

Patronyme 

 Julian Dunkerton (1965-), homme d'affaires anglais.
 Ross Dunkerton (1945-), pilote de rallyes australien.